Лефтерис Лирацис (; 22 февраля 2000, Кавала, Греция) — греческий футболист, защитник клуба ПАОК и национальной сборной Греции.

Клубная карьера 
Лирацис — воспитанник клуба ПАОК. 20 декабря 2018 года в поединке Кубка Греции против «Аиттитос Спата» Лефтерис дебютировал за основной состав. 19 января 2019 года в матче против «Паниониос» он дебютировал в греческой Суперлиге. В том же году он стал чемпионом и обладателем национального кубка. Летом 2019 года для получения игровой практики Лирацис был арендован клубом «Волос». 31 августа в матче против «Арис» он дебютировал за новую команду. 4 января 2020 года в поединке против ОФИ Лефтерис забил свой первый гол за «Волос».

Достижения 
Командные

 ПАОК
 Победитель чемпионата Греции — 2018/2019
 Обладатель Кубка Греции — 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Волос»
Игроки ФК ПАОК